Керенсия-ду-Норти ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Паранаваи. Население составляет 12 217 человек на 2006 год. Занимает площадь 914,764 км². Плотность населения — 13,4 чел./км².

Праздник города — 5 декабря.

История 
Город основан в 1955 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 77.942.208,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6.571,86 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,705 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Subtropical.

Муниципалитеты штата Парана